Acasă de Crăciun se poate referi la:

 Acasă de Crăciun (film din 2007) (This Christmas), un film din 2007 regizat de Preston A. Whitmore II
 Acasă de Crăciun (film din 2010) (Hjem til jul), un film norvegian din 2010 regizat de Bent Hamer

Vezi și
 Și hoții revin acasă de Crăciun!  (Christmas Caper), un film din 2007
 Crăciun